Майкл Браун (; ) — профессор планетной астрономии в Калифорнийском технологическом институте (Калтехе) с 2003 года.
Ранее в Калифорнийском технологическом институте был адъюнкт-профессором () в 2002—2003 годах и доцентом () в 1997—2002 годах.

В 2012 году за открытие и описание объектов пояса Койпера был награждён престижной премией Кавли.

Майкла Брауна называют «человеком, убившим Плутон», так как именно по его инициативе Плутон был лишён статуса планеты. В 2010 году Браун написал книгу «Как я убил Плутон и почему это было неизбежно».

В 2016 году Майкл Браун, Константин Батыгин и их коллеги из Калифорнийского технологического института предположили существование девятой полноценной планеты в Солнечной системе. Браун оценил вероятность её реального существования в 90 %.

Награды и премии 
Журнал Time назвал Брауна одним из самых влиятельных людей 2006 года. В 2007 году он получил ежегодный приз Фейнмана от Калифорнийского технологического института. Астероид 11714 Mikebrown, обнаруженный 28 апреля 1998 года, был назван в его честь.

См. также 
 Девятая планета

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 How I Killed Pluto and Why It Had It Coming. Видеолекция 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы XXI века
Астрономы США
Первооткрыватели ТНО
Лауреаты премии Кавли
Первооткрыватели карликовых планет
Члены Национальной академии наук США
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли